Aggregat kan syfta på:

 Aggregat (geologi) – massa eller kropp sammansatt av olika bergartpartiklar, mineralkorn eller en blandning av dessa
 Aggregat (växtekologi) – flera olika jordpartiklar som hålls samman till exempel genom fastklibbning
 Aggregat (teknik) – en helhet som bildas av flera olika maskiner
 Aggregat – ansamlingar av alger, se planktonalger

Se även 
 Aggregation (kemi)